Сент Мари има више значења:
 Сент Мари (Монтана)
 Сент Мари (Илиноис)